Хозяйственный процессуальный кодекс Украины () — кодифицированый нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок судопроизводства в хозяйственных делах и делах о банкротстве на территории Украины.

Является основным источником хозяйственно-процессуальных норм. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок хозяйственного судопроизводства, принимаются в соответствии с кодексом.

История 
Первый украинский процессуальный кодекс. В первой редакции принят Верховной радой Украины 6 ноября 1991 года, а вступил в силу 1 марта 1992 года. До 2001 года назывался — Арбитражный процессуальный кодекс Украины.

С 15 декабря 2017 года действует новая редакция кодекса.

Структура 
Кодекс состоит из 371 статьи, которые находятся в главах и разделах. Разделы:

 Общие положения;
 Приказное производство;
 Исковое производство;
 Пересмотр судебных решений;
 Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений в хозяйственных делах;
 Судебный контроль за исполнением судебных решений;
 Производство в делах об обжаловании решений третейских судов и про выдачу приказов на принудительное исполнение решений третейских судов;
 Восстановление хозяйственным судом утерянного судебного дела;
 Заключительные положения;
 Переходные положения.

Примечания 

Право Украины
Появились в 1991 году на Украине
1991 год в праве
Кодексы Украины